Сантья́го-дель-Те́йде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 52,21 км². Население 12099 человек (на 2010 год). Город Сантьяго-дель-Тейде — ближайший к одноимённому вулкану.

Население

Города-побратимы 
 Адехе, Испания (2003)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Santiago del Teide

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе